Miejscowości w Polsce:
 Beresie Duże
 Beresie Małe